Odobescu se poate referi la:

 nume de familie:
 Alexandru Odobescu (18341895), scriitor român
 Anna Odobescu (n. 1991), cântăreață moldoveană
 Luminița Teodora Odobescu (n. 1969), diplomată română
 Vasile Odobescu ( 1953), luptător împotriva comunismului din RSS Moldovenească

 localități din România:
 Alexandru Odobescu, o localitate în județul Buzău, Muntenia, România
 Alexandru Odobescu, o localitate în județul Călărași, Muntenia, România

 locuri:
 Zona Odobescu, un cartier din Timișoara

Vezi și 
 Alexandru Odobescu (dezambiguizare)
 Odobești (dezambiguizare)

Nume de familie românești